Apponyi György (1736–1782) Tolna megye főispánja
 Apponyi Antal György (1751–1817) a családi könyvtár alapítója 
 Apponyi György (1780–1849), Apponyi György főkancellár apja
 Apponyi György (1808–1899) politikus, főkancellár, Apponyi Albert apja, alábbi nagyapja
 Apponyi György (1898–1970) politikus, országgyűlési képviselő, Albert fia, György unokája